Tanzania
 Muungano – circoscrizione della regione di Dodoma
 Muungano – circoscrizione della regione di Geita
 Muungano – circoscrizione della regione di Mtwara
 Muungano – circoscrizione della regione di Tabora
 Muungano – circoscrizione della regione di Zanzibar Urbana-Ovest